Мацуно:

 Мацуно — посёлок в Японии, находящийся в уезде Китаува префектуры Эхимэ.
 Мацуно, Тайки (род. 1967) — японский сэйю.
 Мацуно, Ясуми (род. 1965) — японский игровой разработчик, директор и сценарист.